Неа Мудања ( [-{Nea Moudania}- — Неа Моуданија]) је град у Грчкој, на полуострву Халкидики. Неа Мудања припада округу Халкидики у оквиру периферије Средишња Македонија, где је седиште општине Неа Пропондида. 

Данас је Неа Мудања познато летовалиште на Халкидикију. Овде летује сваке године и много туриста из Србије.

Положај 
Неа Мудања се налази на западној обали Халкидикија, у Солунском заливу, делу Егејског мора. Окружење града је равничарско и плодно.

Историја 
  
Насеље је новијег датума. На подручју некадашње рибарске лучице Карги Лиман основали су га Грци, прогнаници из истоименог града Мудања (), у заливу Гемлик, на јужној обали Мраморног мора, данас у Турској у близини Бурсе, исељени у Грчку после Грчко-турског рата (1919—1922).

Становништво 

У последња три пописа кретање становништва насеља Неа Мудања било је следеће:

Види још 
 Префектура Халкидики
 Периферија Средишња Македонија

Референце

Спољашње везе 

 

Халкидики
Округ Халкидики
Градови у Грчкој
Википројект географија/Насеља у Грчкој